Федерико Норча (, 31 марта 1904, Луго, Эмилия-Романья — 15 июля 1985, Модена) — итальянский шахматист, национальный мастер с 1931 г. Чемпион Италии 1952 г. В составе сборной Италии участник нескольких шахматных олимпиад.

Состоял на государственной службе. Был заместителем генерального секретаря коммуны Реджо-Эмилия, генеральным секретарем коммун Сан-Ремо, Тренто и Модена.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Италии